Лупени има више значења:

 Лупени
 Лупени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Лупени, насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Лупени (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Лупени (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији